Голубая кровь может означать:

 Аристократия — метафора, переносный смысл выражения «Голубая кровь».
 Перфторан — из-за физико-химических свойств нарицательным именем вещества стало «Голубая кровь».
 «Голубая кровь» — серия романов о вампирах американской писательницы Мелиссы де ла Круз.
 «Голубая кровь» — американский телевизионный сериал о семье нью-йоркских полицейских Рейганов.
 Кровь (для членистых гемолимфа) некоторых членистоногих, моллюсков, онихофор имеет голубой цвет, так как содержит гемоцианин в качестве переносчика кислорода.